Štefanovce peut désigner :
 Štefanovce dans le district de Vranov nad Topľou ;
 Štefanovce dans le district de Prešov.